Königinstraße steht für:

 Königinstraße (München)
 Königinstraße (Rendsburg)